Osoby o tym nazwisku:
 Anton Schwarzkopf (1924–2001), niemiecki inżynier
 Elisabeth Schwarzkopf (1915–2006), niemiecka śpiewaczka operowa
 Franz Schwarzkopf (ur. 1927), niemiecki inżynier, brat Antona
 Hans Schwarzkopf (1874–1921), niemiecki farmaceuta, chemik i biznesmen, założyciel marki Schwarzkopf
 Klaus Schwarzkopf (1922–1991), niemiecki aktor filmowy i telewizyjny
 Lilli Schwarzkopf (ur. 1983), niemiecka siedmioboistka
 Lyall Schwarzkopf (ur. 1931), amerykański polityk
 Norman Schwarzkopf Sr. (1895–1958), pierwszy kierownik New Jersey State Police
 Norman Schwarzkopf Jr. (1934–2012), generał United States Army
 Otfried Schwarzkopf (obecnie Otfried Cheong), niemiecki matematyk działający w Korei Południowej
 Paul Schwarzkopf (1886–1970), austriacki pionier metalurgii proszków, laureat Wilhelm Exner Medal

Przedsiębiorstwa:
 Schwarzkopf, niemiecka marka szamponów do włosów, należąca do Henkel
 Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, niemieckie wydawnictwo

Góry:
 Schwarzkopf, góra znajdująca się w Lesie Bawarskim
 Schwarzkopf, góra znajdująca się w Spessart
 Schwarzkopf, niemiecka nazwa góry Čerchov, znajdującej się w Czechach
 Schwarzkopf, góra znajdująca się w Ankogelgruppe